Określenie „Bitwa pod Biłgorajem” może oznaczać:
 bitwę z września 1863, w czasie trwania powstania styczniowego,
 bitwę z września 1939, w czasie trwania wojny obronnej Polski.